Lupa ima više značenja:
 Lupa, Napoli
 Lupa, Pavia